quattro pogon, stalni pogon na sve kotače koji koristi Audi
 quattro GmbH, tvrtka koja proizvodi quattro pogon i nekoliko modela Audija
 Audi Quattro, model Audija